B 81 bezeichnet:
die Bundesstraße 81 in Deutschland
die Bleiburger Straße in Österreich

B81